Kabinett Tong steht für folgende Regierungen Kiribatis:

 Kabinett Tong I (2003 bis 2007)
 Kabinett Tong II (2007 bis 2011)
 Kabinett Tong III (2012 bis 2015)